Příjmení Běhal nosí více významných osobností:

 Stanislav Běhal (1933–2006) – český cembalista a pianista
 Věra Běhalová (1922–2010) – česká historička umění
 Vladislav Běhal (* 1934) – český mikrobiolog